Wraxall steht für:

 Wraxall (Somerset), Dorf in England
 Baron Wraxall, britischer Adelstitel
 Nathaniel Wraxall (1751–1831), englischer Autor und Politiker